Browns Bay oder Brown’s Bay steht für:

 Browns Bay (Laurie Island), Bucht von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln
 Browns Bay (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Brown’s Bay, Bucht in Ontario